Григорий Галаган:
 Галаган, Григорий Анатольевич (род. 1978) — генерал-майор ВСУ.
 Галаган, Григорий Игнатьевич (1716—1777) — прилуцкий полковник Войска Запорожского.
 Галаган, Григорий Павлович (1819—1888) — российский благотворитель, тайный советник.